Abrahamsdorf steht für:
 einen seltenen deutschen Namen der Gemeinde Abramová in der Slowakei
 den deutschen Namen der Gemeinde Abrahámovce in der Slowakei, siehe Abrahámovce (Kežmarok)
 den deutschen Namen des Gutes Jebrammen, Sitz des Adelsgeschlechts Abramowski, siehe Abramowski (Adelsgeschlecht)